Termenul Disneyland se poate referi la:

Parcuri tematice
Disneyland Park Anaheim (cunoscut de asemenea doar ca Disneyland), un parc cu o temă Disney din Anaheim, California, USA, și de asemenea primul parc Disneyland
Disneyland Park Paris un parc de distracții cu o temă Disney din Paris, Franța.
Disneyland Park Tokyo un parc de distracții cu o temă Disney din Tokyo, Japonia.
Disneyland Patk Hong Kong parcul tematic din Hong Kong Disneyland Resort.
Magic Kingdom o parte din Walt Disney World Resort.

Statiuni
Disneyland Resort,un complex resort în Anaheim, California
Disneyland Paris, un complex resort in Marne-la-Vallée înearn Paris, France
Disneyland Resort Hong Kong, un complex resort in Hong Kong
Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, USA
Tokyo Disney Resort în Urayasu, Chiba, Japonia (just east of Tokyo)
Shanghai Disneyland Resort, va fi deschis în anul 2014.

Media
 între 1954-1958.Începere producerii animatiilor Walt Disney.

Altele
Disneyland Hotel (dezambiguizare) (pagina de dezambiguizare)
Disney Safety and Security, O parte din The Walt Disney Company care se ocupa cu locul de munca, siguranța și securitatea cliențiilor/vizitatorilor, aceasta mai previne și pierderile/defecțiuniile instalatiilor.
Reedy Creek Improvement District, o zonă administrativă, inclusivă în Walt Disney World Resort.

Vezi și 
Disney (dezambiguizare)

Disney
Disney Television